Municipio de Boone puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Boone (condado de Logan, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Logan.
 Municipio de Boone (condado de Union, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Union.
 Municipio de Boone (condado de Davidson, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Davidson.
 Municipio de Boone (condado de Watauga, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Watauga.
 Municipio de Boone (condado de Sheridan, Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Sheridan.
 Municipio de Boone (condado de Boone, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Boone.
 Municipio de Boone (condado de Cass, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Porter.
 Municipio de Boone (condado de Crawford, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Crawford.
 Municipio de Boone (condado de Dubois, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Dubois.
 Municipio de Boone (condado de Harrison, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Harrison.
 Municipio de Boone (condado de Madison, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Madison.
 Municipio de Boone (condado de Porter, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Porter.
 Municipio de Boone (condado de Dallas, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Dallas.
 Municipio de Boone (condado de Hancock, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Hancock.
 Municipio de Boone (condado de Wright, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Wright.
 Municipio de Boone (condado de Lake of the Woods, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Lake of the Woods.
 Municipio de Boone (condado de Crawford, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Crawford.
 Municipio de Boone (condado de Douglas, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Douglas.
 Municipio de Boone (condado de Franklin, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Franklin.
 Municipio de Boone (condado de Maries, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Maries.
 Municipio de Boone (condado de St. Charles, Misuri), un municipio ubicado en el condado de St. Charles
 Municipio de Boone (condado de Texas, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Texas.
 Municipio de Boone (condado de Wright, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Wright.